USS Philip — название двух кораблей ВМС США. Название дано в честь морского офицера Джона Вудворда Филипа.

 USS Philip (DD-76) — эскадренный миноносец типа «Викс». Спущен на воду 25 июля 1918 года. В 1940 году передан ВМС Великобритании и переименован в HMS Lancaster. Разобран в 1947 году.
 USS Philip (DD-498) — эскадренный миноносец типа «Флетчер». Спущен 13 октября 1942 года. Затонул в шторм 2 февраля 1972 года.